Cornaz ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Auguste Édouard Cornaz (1825–1911), französischer Mediziner
 Louise Cornaz (1850–1914), Schweizer Schriftstellerin und Übersetzerin
 Philippe Cornaz (* 1957), Schweizer Jazzmusiker
 Stefan Cornaz (1944–2003), Schweizer Politiker und Historiker